Uriel bezeichnet:

 Uriel (Engel), in der jüdischen und ostkirchlichen Tradition verehrter Engel
 Uriel (Vorname), männlicher Vorname jüdischer Herkunft
 Uriel, ehemalige britische Rockband, siehe Egg (Band)
 ein historisches irisches Königreich, siehe Oriel

Siehe auch:
 Uri (Vorname)
 Uriella